Mario Laserna puede  hacer referencia a:

Mario Laserna, actor argentino.
Mario Laserna Pinzón, político colombiano.